Mairiporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mairiporã (kommunhuvudort), São Paulo, 
 Mairiporã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar